Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Xie Jing/Zhong Qianxin (Finale)
  Lu Lu/Xia Huan (Halbfinale)
  Chiang Kai-hsin/Tien Ching-Yung (3. Runde)
  Eom Hye-won/Jung Kyung-eun (2. Runde)
  Selena Piek/Iris Tabeling (3. Runde)
  Franziska Burkert/Carla Nelte (3. Runde)
  Ayaka Takahashi/Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Chan Tsz Ka/Tse Ying Suet (Viertelfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008